Абсхаген — немецкая фамилия, известные носители:

 Абсхаген, Вольфганг (1897—1945) — немецкий офицер и участник Сопротивления.
 Абсхаген, Карлхайнц (1895—1976) — немецкий журналист и писатель-путешественник.
 Абсхаген, Роберт (1911—1944) — немецкий коммунист и участник Сопротивления против нацистов.